Saira Khan est un nom pouvant désigner:

 (née en 1970), personnalité de la télévision britannique
, actrice de télévision pakistanaise

Voir aussi

Khan, Saira